Недвиговское сельское поселение — муниципальное образование в Мясниковском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Недвиговка.

Административное устройство 
В состав Недвиговского сельского поселения входят:
 хутор Недвиговка,
 хутор Весёлый,
 хутор Хапры,
 посёлок Щедрый.

Население

Археология 
 На территории Недвиговки находится один из интереснейших в нашей стране археологических памятников античной цивилизации, самого северного древнегреческого поселения — Танаиса, которое в настоящее время является составной часть археологического музея-заповедника «Танаис».
 В урочище Каменная балка находятся памятники археологии — стоянки людей верхнего палеолита.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мясниковского района